Bernat I d'Alvèrnia dit “el Vell”, comte d'Alvèrnia i abat laic de Brioude vers 846-863 i 864 a una data posterior al 866 
 Bernat I d'Armanyac dit el Guenyo (?-995), primer comte privatiu d'Armanyac 
 Bernat I de Berga (?-1050), comte de Berga (1035-1050) 
 Bernat I de Besalú, dit Bernat Tallaferro (~970 - Provença, 1020), comte de Besalú (988-1020) i comte de Ripoll (1003-1020) 
 Bernat I de Cabrera (? - 1332), onzè vescomte de Cabrera, del llinatge dels Cabrera 
 Bernat I de Cerdanya (? - ~1118), comte de Cerdanya, comte de Conflent i comte de Berga (1094-1118)
 Bernat I de Claramunt (? - ~1090), senyor del castell de Claramunt, senyor del castell de Tamarit i vescomte de Tarragona 
 Bernat I de Comenge, diversos personatges
 Bernat I de Foix (979/981 - ~1034), comte de Bigorra (1010-~1034) i senyor de Foix (1012-~1034)
 Bernat I de Foixà (mitjan segle XII), primogènit de Guillem de Foixà, primer personatge documentat varvassor del llinatge empordanès dels Foixà
 Bernat I de Poitiers, comte de Poitiers (~815-825/827) 
 Bernat I de Ribagorça (? - ~955), comte de Ribagorça (920-955) 
 Bernat I de Saxònia-Meiningen (Gotha, 1649 -Meiningen, 1706)
 Bernat II el Vedell (865 - 872) i comte de Carcassona i Rasès (872) 
 Bernat I de Vilamarí (? - 1463), noble i militar català del llinatge de Vilamarí, Senyor de Palau-saverdera i de Boadella, corsari i almirall de l'Armada Reial d'Aragó
 Bernat Ramon I de Pallars Jussà (? - 1124), comte de Pallars Jussà entre el 1113 i el 1124 
 Roger Bernat I de Castellbó (? - 1350), senyor de Montcada i vescomte de Castellbò (1315-1350)
 Roger Bernat I de Foix dit “el Gras”, (Foix, 1130 - 1188), comte de Foix (1148-1188) i governador de Provença 
 Roger Bernat I de Pallars Sobirà (1370 - 1424), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1416 - 1424)